La Supercoppa d'Ucraina 2012 (ufficialmente ) è stata la nona edizione della Supercoppa d'Ucraina.

Si è svolta il 10 luglio 2012 allo Stadio Avanhard di Luhans'k tra lo Šachtar, vincitore della Prem"jer-liha 2011-2012 e della Coppa d'Ucraina 2011-2012, e il Metalurh Donec'k, finalista della Coppa d'Ucraina 2011-2012.

A conquistare il titolo è stato lo Šachtar che ha vinto per 2-0 con reti di Luiz Adriano e Douglas Costa.

Tabellino

Formazioni

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calcio nel 2012
2012
Competizioni sportive a Luhans'k